Das Département Deux-Sèvres liegt in der Region Nouvelle-Aquitaine in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 17 Kantonen (Wahlkreise, frz. cantons) und 256 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2019).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 

2019:
 Fusion Mougon-Thorigné, Aigonnay und Sainte-Blandine → Aigondigné
 Fusion Airvault und Tessonnière → Airvault
 Fusion La Chapelle-Thireuil und Le Beugnon → Beugnon-Thireuil
 Fusion Celles-sur-Belle und Saint-Médard → Celles-sur-Belle
 Fusion Coutières und Chantecorps → Les Châteliers
 Fusion Chef-Boutonne, La Bataille, Crézières und Tillou → Chef-Boutonne
 Fusion Chail und Sompt → Fontivillié
 Fusion Argenton-l’Église und Bouillé-Loretz → Loretz-d’Argenton
 Fusion Saint-Génard und Pouffonds → Marcillé
 Fusion Melle, Mazières-sur-Béronne, Paizay-le-Tort, Saint-Léger-de-la-Martinière und Saint-Martin-lès-Melle → Melle
 Fusion Moncoutant, Le Breuil-Bernard, La Chapelle-Saint-Étienne, Moutiers-sous-Chantemerle, Pugny und Saint-Jouin-de-Milly → Moncoutant-sur-Sèvre
 Fusion Oiron, Brie, Saint-Jouin-de-Marnes und Taizé-Maulais → Plaine-et-Vallées
 Fusion Prailles und La Couarde → Prailles-La Couarde
 Fusion Saint-Pardoux und Soutiers → Saint-Pardoux-Soutiers
 Fusion Thouars, Mauzé-Thouarsais, Missé und Sainte-Radegonde → Thouars
 Fusion Hanc, Ardilleux, Bouin und Pioussay → Valdelaume
 Fusion Usseau, Priaires und Thorigny-sur-le-Mignon → Val-du-Mignon

2018: 
 Fusion Belleville, Boisserolles, Prissé-la-Charrière und Saint-Étienne-la-Cigogne → Plaine-d’Argenson

2017: 
 Fusion Les Alleuds und Gournay-Loizé → Alloinay
 Fusion Mougon und Thorigné → Mougon-Thorigné
 Fusion Bouillé-Saint-Paul, Cersay und Massais → Val en Vignes

2016:
 Fusion Argenton-les-Vallées, La Chapelle-Gaudin, La Coudre, Le Breuil-sous-Argenton, Moutiers-sous-Argenton und Ulcot → Argentonnay
 Fusion Étusson und Saint-Maurice-la-Fougereuse → Saint Maurice Étusson

Siehe auch 
 Liste der Kantone im Département Deux-Sèvres
 Gemeindefusionen in Frankreich

Weblinks 

Deuxsevres
!Liste